Prihodi, novac ili drugačija materijalna vrijednost stečena radom, rentom
 Javni prihodi su prihodi države 

Naselje u Sloveniji:
 Prihodi  (Jesenice, Slovenija), naselje u općini Jesenice